В 2007 году снято два фильма, в российском прокате имеющих название «Стрелок»:

 «Стрелок» () — фильм 2007 года с Марком Уолбергом в главной роли, реж. Антуан Фукуа (США)
 «Стрелок» () — фильм 2007 года с Уэсли Снайпсом в главной роли, реж. Джозеф Руснак (США, Великобритания, Болгария)

См. также 
 Стрелок